Sezóna 2015/2016 byla 68. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým EHC Red Bull München.

Tabulka Základní části

Play off

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2015
Lední hokej v roce 2016